Куба́нка — название нескольких рек в России и Украине. Может означать:
 Кубанка — река в Брянской области России, приток Усожи.
 Кубанка — река в Краснодарском крае России, впадает в Кизилташский лиман.
 Кубанка — река в Костромской области России, приток Синьги.
 Кубанка — река в Одесской области Украины, впадает в Куяльницкий лиман.
 Кубанка — река в Сахалинской области России, впадает в залив Анива.
 Кубанка — река в республике Северная Осетия — Алания, приток Кизилки.